Niels Bredal er navnet på flere personer:

 Niels Krog Bredal (1733-1778) – dansk-norsk syngespilsdigter og teaterdirektør
 Niels Bredal (portrætmaler) (1772-1831) – dansk portrætmaler og tegnelærer (Niels Iversen Bredal)
 Niels Bredal (arkitekturmaler) (1841-1888) – dansk arkitekturmaler, sønnesøn af den foregående (Niels Andreas Bredal)